Frankrig er en af de 14 nationer som deltog i de første moderne olympiske lege under Sommer-OL 1896 i Athen. De har deltaget i samtlige moderne olympiske lege, eftersom man inkluderer Albert Coray som fransk deltager under Sommer-OL 1904 i St. Louis. Flere kilder er uenige om Coray deltog for Frankrig eller USA.

Frankrig som arrangør
Frankrig har været vært for OL fem gange:

 Sommer-OL 1900 i Paris 
 Vinter-OL 1924 i Chamonix 
 Sommer-OL 1924 i Paris 
 Vinter-OL 1968 i Grenoble 
 Vinter-OL 1992 i Albertville

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Frankrigs OL-statistik  på Sports-reference.com